Die Bitburger Open 2012 (offiziell Bitburger Badminton Open 2012) im Badminton fand vom 30. Oktober bis zum 4. November 2012 in der Saarbrücker Saarlandhalle statt. Das Preisgeld des zum 25. Mal ausgetragenen Badmintonturniers betrug 120.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Hans-Kristian Vittinghus (3. Runde)
  Marc Zwiebler (Finalist)
  Rajiv Ouseph (Halbfinale)
  Hsu Jen-hao (1. Runde)
  Chou Tien-chen (Champion)
  Arif Abdul Latif (Halbfinale)
  Henri Hurskainen (3. Runde)
  Ville Lång (Viertelfinale)
  Dmytro Zavadsky (1. Runde)
  Brice Leverdez (2. Runde)
  Andre Kurniawan Tedjono (Viertelfinale)
  Joachim Persson (1. Runde)
  Valeriy Atrashchenkov (1. Runde)
  Eric Pang (Viertelfinale)
  Misha Zilberman (1. Runde)
  Michael Lahnsteiner (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Juliane Schenk (Champion)
  Yao Jie (Finalist)
  Petya Nedelcheva (Halbfinale)
  Carolina Marín (Halbfinale)
  Tee Jing Yi (2. Runde)
  Michelle Chan (2. Runde)
  Karin Schnaase (Viertelfinale)
  Sashina Vignes Waran (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (nicht angetreten)
  Ingo Kindervater / Johannes Schöttler (Champion)
  Chris Adcock / Andrew Ellis (Halbfinale)
  Michael Fuchs / Oliver Roth (2. Runde)
  Yonathan Suryatama Dasuki / Hendra Gunawan (Viertelfinale)
  Jürgen Koch / Peter Zauner (Viertelfinale)
  Łukasz Moreń / Wojciech Szkudlarczyk (Viertelfinale)
  Jorrit de Ruiter / Dave Khodabux (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Shinta Mulia Sari / Yao Lei (Halbfinale)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Viertelfinale)
  Emma Wengberg / Emelie Lennartsson (1. Runde)
  Selena Piek / Iris Tabeling (1. Runde)
  Jillie Cooper / Kirsty Gilmour (2. Runde)
  Line Damkjær Kruse / Lena Grebak (nicht angetreten)
  Kamila Augustyn / Agnieszka Wojtkowska (nicht angetreten)
  Steffi Annys / Séverine Corvilain (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Robert Mateusiak / Nadieżda Zięba (Finalist)
  Chris Adcock /  Imogen Bankier (nicht angetreten)
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (Halbfinale)
  Michael Fuchs / Birgit Michels (Halbfinale)
  Marcus Ellis / Gabrielle White (1. Runde)
  Anthony Dumartheray / Sabrina Jaquet (1. Runde)
  Dave Khodabux / Selena Piek (Viertelfinale)
  Anders Kristiansen / Julie Houmann (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Literatur 
 Michael Aubert: Badminton: Zwei deutsche Siege bei Grand-Prix-Turnier in Saarbrücken. In: Saarbrücker Zeitung, Ausgabe Sulzbachtal. Nr. 257 vom 5. November 2012, S. D4 (online).

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz
 Ergebnisliste bei tournamentsoftware.com

2012
Bitburger